Сеч може бити:

 Сеч (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република
 Сеч (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Сеч (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Сеч (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република